G7 steht für:

 G7, Gruppe von sieben führenden Industrieländern
 G7 (E-Sport), Zusammenschluss von E-Sport-Clans (2006–2009)
 G7 (Torpedo), Serie deutscher Torpedotypen des Zweiten Weltkrieges
 G7, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung zur Kohlenmonoxid-Belastung, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Oktober 2013) #Die Untersuchungen

 LG G7, Smartphone-Modell
 G7, digitale Kamera, siehe Canon-PowerShot-G-Reihe
 G7, Abkürzung für die chinesische Autobahn Peking-Ürümqi
 GoJet Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Regionalfluggesellschaft

G 7 steht für folgende Dampflokomotiven:
 Preußische G 7.1
 Preußische G 7.2
 Preußische G 7.3
 Oldenburgische G 7

G7 steht für:
 einen Dominantseptakkord mit Grundton G

Siehe auch:
 g7+-Staaten (Zusammenschluss instabiler Staaten)

Abkürzung